Ave Maria může znamenat:

 Zdrávas Maria (Ave Maria) – katolická modlitba
 Ave Maria (Dvořák) – Dvořákova mše
 Ave Maria (Mozart) – Mozartova skladba v F dur
 Ave Maria (Verdi) – skladba z Verdiho Quattro pezzi sacri
 Ave Maria (2015 film) – krátkometrážní film

Externí odkazy